После февральской революции в России 1917 года губернские правления и должности губернаторов (см. также Список глав Минской губернии) были ликвидированы, взамен которых вводились должности губернских комиссаров Временного правительства.

С образованием Минской области в 1938 году, исполнительную власть на её территории стал осуществлять председатель исполкома (официально — председатель областного исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся), хотя фактически, бо́льшие полномочия были у секретаря областного комитета КП(б)Б (см. также Минский областной комитет КП Белоруссии).

После распада СССР губернатора Минской области назначает президент Республики Беларусь, с согласия областного Совета депутатов. В настоящее время должность занимает Александр Генрихович Турчин.

В данном списке пропущены руководители Минского округа в составе БССР с 1924 по 1932 год, так как в данный период административное образование с центром в Минске не занимало большую часть современной Минской области.

Примечания

Источники

Литература 
 

Персоналии:Минская область